Mahara (deutsch: Denken, Gedanke) steht für:

 Mahara (Software), Portfolio Software für Lernprogramme und Lernergebnisse
 Mahara (Vorname), neuseeländischer Vorname
 Mahara Island, neuseeländische Insel

Siehe auch:
 Mahari